L'expression Empire Awards 2000 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2000
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2001 et honora des films sortis en 2000 aux États-Unis